Deniker est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Joseph Deniker (1852-1918), naturaliste et anthropologue français
Nicolas Deniker (1881-1942), poète français d'origine russe
Pierre Deniker (1917-1998), psychiatre français

Voir aussi

Homonymie de patronyme